Progresu se poate referi la:
Progresu, Călărași
Progresu, Ialomița